John O'Shea può riferirsi a:

 John O’Shea (1940-), rugbista a 15 gallese
 John O’Shea (1957-), calciatore australiano
 John O’Shea (1981-), calciatore irlandese